Baktijar Bajsejytow (ur. 1952) – kazachski piłkarz
 Baktijar Bajsejytow (ur. 1971) – kazachski zapaśnik